Strada statale 13 – strada statale polacca
 Strada statale 13 Pontebbana – strada statale italiana